Алексе́й Алексе́евич Бабе́нко:
 Бабенко, Алексей Алексеевич (1923—2021) — бригадир колхоза «Кубань», Герой Социалистического Труда.
 Бабенко, Алексей Алексеевич (1927—1995) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.